Худоногов — фамилия; имеет женскую форму Худоногова.
 Худоногова, Елена Юрьевна — чл. СХ СССР, почётный член РАХ
 Худоногов, Иван Иванович (более известен под фамилией Сибирцев; 1924—1986) — русский советский прозаик, поэт, очеркист и журналист, член Союза писателей СССР.
 Худоногов, Юрий Иванович (1924—1967) — советский и российский художник, мастер пейзажа и натюрморта, яркий представитель советского искусства шестидесятых годов.